Adelaide Saraceni (1895-1995), chanteuse lyrique italo-argentine ;
 Carlo Saraceni (1579-1620), peintre italien ;
 Giovanni Michele Saraceni (1498-1568), cardinal italien ;
 Paulo Cesar Saraceni (1933-2012), scénariste, acteur, producteur et réalisateur de cinéma brésilien ;
 Sergio Saraceni (1952-), musicien, compositeur, arrangeur et producteur brésilien.